Граф (1856) Серге́й Па́влович Сумаро́ков (1793—1875) — генерал-адъютант и генерал от артиллерии, многолетний начальник гвардейской артиллерии, участник Восточной войны и подавления Польского восстания, член Государственного совета.

Биография 

Представитель старинного рода Сумароковых, внучатый племянник драматурга А. П. Сумарокова. Родился 19 июня 1793 года в семье будущего новгородского губернатора Павла Ивановича Сумарокова (1767—1846) и Марии Васильевны, урождённой княжны Голицыной (1765—1847). Первоначальное образование получил в доме отца, затем у своего двоюродного дяди князя С. Ф. Голицына.

Обнаружив наклонность к военной службе и способности к математике, 15-летний юноша 27 апреля 1809 г. поступил юнкером в лейб-гвардии артиллерийский батальон, где на него оказал благотворное влияние известный учёный П. А. Рахманов, издатель «Военного журнала»; подготовившись под его руководством к офицерскому экзамену, Сумароков блестяще сдал последний и был принят в гвардию, а 19 февраля 1810 г. произведён в подпоручики.

Отличился во время Отечественной войны 1812 года. В день Бородинского сражения, 26 августа 1812 г., Сумароков, состоя в рядах гвардейской артиллерии, получил боевое крещение, был ранен осколком гранаты в голову и 19 декабря награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость». Несмотря на рану, он остался при своей батарее, с которой не расставался до самого окончания войны с Наполеоном.

В битве под Бауценом, происходившей на германской территории 8 и 9 мая 1813 г., Сумароков был контужен в бок и за отличие удостоен орденов св. Владимира 4-й степени и прусского «Pour le Mérite» (в 1814 г.). Последняя рана также не удержала Сумарокова от деятельного участия в дальнейших битвах: 15, 16 и 17 августа он сражался под Дрезденом, 4—6 октября под Лейпцигом и за отличие в этих делах был 6 октября 1813 г. произведён в поручики.

Когда театр военных действий был перенесен на французскую территорию, Сумароков участвовал и там, в ряде стычек, совершил поход до самых стен Парижа и сражался при взятии французской столицы.

Изучив в походах практическую сторону артиллерийского дела и привязавшись к нему всей душой, Сумароков, желая пополнить своё теоретическое образование в этой отрасли, по возвращении в Россию просил о прикомандировании его к учебным артиллерийским ротам, при которых и занимался в течение четырёх лет. 11 марта 1817 г. он был произведён в штабс-капитаны, 5 февраля 1818 г. — в капитаны и 25 августа 1819 г. — в полковники, с назначением командиром лёгкой артиллерийской роты, сначала № 2, затем № 4. В 1815 году вступил в Петербурге в масонскую ложу «Соединенных друзей». Затем стал основателем ложи «Трёх добродетелей», в которую также входили многие будущие декабристы.

4 августа 1824 г. «в воздаяние отлично-ревностной и усердной службы» Сумароков был награждён орденом св. Анны 2-й степени и в том же году, 28 октября, по домашним обстоятельствам, вышел в отставку с производством в генерал-майоры. Однако через два года, именно 30 августа 1826 г., он вновь поступил на службу, был зачислен во 2-ю артиллерийскую бригаду в прежнем чине полковника и кроме того пожалован в адъютанты к великому князю Михаилу Павловичу, тогдашнему генерал-фельдцейхмейстеру.

Когда Артиллерийское училище, бывшее долгое время составной частью учебно-артиллерийской бригады, было выделено из последней и сделано самостоятельным, Сумароков 25 октября 1826 г. был назначен временным его начальником. При нём в училище был проведен ряд мероприятий, в том числе основаны кроме существовавших офицерских три юнкерских класса и класс «приуготовительный».

Открывшаяся вскоре война с турками вновь вызвала его к боевой деятельности. Пожалованный 22 августа 1827 г. «за отлично-усердную службу» алмазными знаками ордена св. Анны 2-й степени, он в 1828 г, отправился в действующую армию, поступив в часть, осаждавшую Браилов. В формулярном списке Сумарокова говорится, что во время осады он с 12 по 17 мая командовал «над мортирною и прочими батареями, успешными их действиями достиг надлежащей цели и, пребывая постоянно на кессельбатарее, оказал мужество непоколебимое», с открытием переговоров о сдаче Браилова, состоя парламентером, «много способствовал благоразумием и деятельностью к успеху их», а после падения крепости «своими неусыпными трудами успешно содействовал к соблюдению порядка» и «с отличною храбростью и примерною деятельностью» исполнял различные поручения великого князя Михаила Павловича. За «отличную храбрость и постоянное усердие, оказываемые во все время осады», Сумароков 25 июня 1828 г. получил чин генерал-майора по артиллерии и 1 июля — орден св. Георгия 4-го класса (№ 4150 по списку Григоровича — Степанова).

8 июня Сумароков участвовал в деле под Шумлой, 14 сентября, состоя в отряде генерал-адъютанта Сухозанета под Варной, был послан с передовыми частями для открытия неприятеля, через четыре дня при кровопролитном, но неудачном штурме укреплённого лагеря паши Омер-Врионе на высотах Куртепе, командовал артиллерией левой колонны, а несколько позже, начальствуя по поручению принца Евгения Вюртембергского над одной из пехотных бригад, в значительной степени содействовал поражению войск паши Омер-Врионе. За отличие под Варной Сумароков был награждён орденом св. Владимира 3-й степени (20 октября 1828 г.) и золотой шпагой с алмазами и надписью «За храбрость» (20 ноября 1828 г.).

По окончании военных действий Сумароков с некоторыми конфиденциальными поручениями уехал в Санкт-Петербург, откуда в 1829 г. был командирован для осмотра состояния войск по карантинной линии Прута и укреплений Севастополя. Замечательно, что ещё за четверть века до Севастопольской войны Сумароков, осмотревши крепость, казавшуюся неприступной, в своем донесении военному министру графу Чернышёву с меткой верностью указал на слабые места со стороны суши, могущие сделаться роковыми в случае высадки неприятеля. Его неоднократные указания на это оставлены были, однако, без внимания, хотя за «отличное и благоразумное исполнение» поручения он и был удостоен Высочайшей благодарности и ордена св. Анны 1-й степени (6 декабря 1830 г.). Через 25 лет его опасения вполне оправдались.

4 января 1830 г. Сумароков был назначен командиром лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, 30 декабря того же года — командиром артиллерии всего Гвардейского корпуса и уехал в армию, действовавшую против польских повстанцев.

В эту войну он был одним из доверенных лиц великого князя Михаила Павловича, командовавшего всей гвардией, участвовал в военных совещаниях при нём и неоднократно подавал целесообразные советы, остававшиеся, однако, в большинстве случаев бесплодными, благодаря разладу и даже вражде между собой приближенных к великому князю лиц, главную роль среди которых играл генерал от инфантерии князь А. Г. Щербатов, официальный помощник Михаила Павловича.

До 9 мая 1831 г. артиллерия Сумарокова в битвах почти совершенно не участвовала, ограничиваясь лишь стратегическими передвижениями, имевшими цель отразить нападения Я. Скржинецкого. Но в этот день его части пришлось вынести очень жаркое дело. Ещё ранним утром Сумароков с помощью Павловского полка удачно переправил на правый берег Нарева подвижной парк, очистив путь для арьергарда, а затем поспешил к Жолткам. Здесь он при содействии генерал-адъютанта В. Н. Шеншина решился отстаивать мосты на Буге, чтобы овладеть этой переправой и не дать возможности инсургентам обойти русскую гвардию и отрезать её от остальной части армии. В донесении великого князя к генерал-фельдмаршалу успех этого дела всецело приписывается «необычайной меткости губительных выстрелов артиллерии, действие коей с величайшим хладнокровием и искусством направлял лично командир гвардейской артиллерии ген.-майор Сумароков…, причем наносил чувствительный вред мятежникам, у коих подбито 1 орудие и взорвано 2 зарядных ящика». Неприятель должен был отказаться от своего намерения завладеть переправой, всеми силами поспешно отступил и скрылся. По свидетельству участников боя, Сумароков, действительно, под сильным огнём неприятельской артиллерии не только отдавал, как начальник, общие приказания, но и лично устанавливал орудия у самой переправы и лично же направлял их. Но это бесстрашие стоило ему дорого: осколком ядра он получил в правую ногу тяжёлую рану, которая всю жизнь его давала себя чувствовать. 25 июня 1831 г. Сумарков был награждён орденом св. Георгия 3-го класса (№ 427)

В следующем году ему пожалованы польский знак «Virtuti Militari» 2-й степени и ежегодная пенсия в 1200 рублей, от которой он, будучи человеком состоятельным и «до денег без пристрастия», отказался.

В 1831 г. для излечения раны Сумароков был уволен за границу, но вместо этого ездил в Москву и Ревель, где принимал морские ванны. Возвратившись в конце сентября 1832 г. в Санкт-Петербург, он вскоре был утверждён начальником артиллерии Гвардейского корпуса по штату мирного времени, продолжая в то же время состоять при Михаиле Павловиче. В 1833 г. он ездил в Берлин для присутствования при манёврах прусских войск, о состоянии которых, по настоянию прусского короля Фридриха Вильгельма и против своей воли, должен был высказать своё мнение. В прямых и недвусмысленных выражениях своей записки, составленной по этому поводу, Сумароков высказал прусскому королю много горьких истин, обративших на себя внимание, как короля, так и назначенной им после военной комиссии для исследования состояния армии. Получив в Берлине орден Красного Орла 2-й степени со звездой, по возвращении на родину Сумароков был пожалован 22 апреля 1834 г. в генерал-адъютанты.

Полученная при защите Бугской переправы рана давала себя чувствовать, и Сумароков с сентября 1834 по октябрь 1835 г. снова провел за границей, вращаясь и пользуясь медицинской помощью главным образом в Берлине, откуда ездил для участия в русско-прусских торжествах 1835 г., в которых, к слову сказать, он обнаружил, между прочим, свои замечательные познания в области пиротехники, устраивая блестящие фейерверки.

В 1836 г. Сумароков производил опыты над «регулированными» снарядами и ездил в Прагу — для присутствования при коронации императора Фердинанда I, в Вену — для обозрения военно-учебных заведений и присутствования при смотре австрийских войск и в Мюнхен — для ознакомления с введенной там новой системой полевой артиллерии. Всюду, однако, он был принят довольно холодно, а в Мюнхене королём прямо было запрещено показывать ему какие-либо чертежи и планы.

18 апреля 1837 г. Сумароков получил чин генерал-лейтенанта. В течение следующих десяти лет он четыре раза на более или менее продолжительный срок ездил за границу для лечения нывшей раны: во время пребывания в России продолжал командовать артиллерией Гвардейского корпуса; 6 декабря 1842 г. он был награждён императорской короной к ордену св. Анны 1-й степени. В 1849 г. Сумароков участвовал в походе войск гвардии к западным границам империи по случаю Венгерской войны, в течение которого состоял начальником артиллерии не только своего корпуса, но и гренадерского. Возвратившись из похода, он 13 октября 1849 г. получил назначение на весьма видный пост командующего гвардейским пехотным корпусом, в том числе и его артиллерии, а 6 декабря 1851 г. был произведён в генералы от артиллерии.

За все время своего пребывания начальником гвардейской артиллерии Сумароков ввёл в неё ряд положительных перемен, улучшил значительно её материальный состав, весьма высоко поставил пиротехническую часть, ввёл и усовершенствовал шрапнель, причём его мероприятия, как вполне целесообразные, после распространялись обыкновенно и на артиллерию всей армии. Помимо исполнения своих прямых обязанностей он за это же время участвовал в составлении «Правил для руководства при постройке новой артиллерии», был членом «комитета для выработки мер по снабжению армии лошадьми», в 1846 г. представил обширную записку об улучшениях в нашей армии, за что неоднократно получал Высочайшие благодарности.

По вступлении на престол императора Александра II Сумароков во время Восточной войны был с 18 мая 1855 г. назначен командующим Западной армией и, вследствие болезни князя И. Ф. Паскевича, с 22 декабря 1855 г. до прибытия в Варшаву 1 февраля 1856 г. князя М. Д. Горчакова, также командовал всеми войсками в Царстве Польском. В день коронации Александра II, 26 августа 1856 г., он был пожалован в члены Государственного совета и именным Высочайшим указом в награду «долговременной, отлично-усердной службы престолу и отечеству» возведён в графское достоинство.

После этого служба престарелого Сумарокова носила скорее почетный характер и ограничивалась заседаниями в Государственном совете и комитете о раненых, где он состоял членом, а одно время и председателем. 8 сентября 1859 года он был пожалован алмазными знаками ордена св. Александра Невского, 21 декабря 1861 г. по случаю его 50-летия службы в офицерских чинах, получил на своё имя Высочайший рескрипт с перечислением его заслуг и назначением шефом батареи № 2 лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, где он начал свою службу.

Среди прочих наград Сумароков имел ордена св. Владимира 2-й степени (11 октября 1836 г.), Белого Орла (6 декабря 1844 г.), св. Александра Невского (6 декабря 1847 г.), св. Андрея Первозванного (6 августа 1861 г.). 22 февраля 1875 года, 82 лет от роду, он скончался и был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Награды 
 Золотая шпага «За храбрость» (1812)
 Орден Святого Владимира 4 ст. с бантом (1813)
 Золотая шпага «За храбрость» с алмазами (1828)
 Орден Святого Георгия 4 ст. (1828)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1830)
 Орден Святого Георгия 3 ст. (1831)
 Знак ордена За военное достоинство 2 ст. (1831)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (1836)
 Императорская корона к ордену Святой Анны 1 ст. (1842)
 Орден Белого Орла (1844)
 Орден Святого Александра Невского (1847)
 Знак отличия беспорочной службы за XXXV лет (1852)
 Бриллиантовые знаки к ордену Святого Александра Невского (1859)

Иностранные:
 прусский орден Pour le Mérite (1814)
 прусский Орден Красного Орла 2 ст. со звездой и алмазами (1842)
 золотая корона к ордену Pour le Mérite 2 ст. (1865)

Семья 

Вторая жена (с 24 января 1823 года) — Александра Павловна Маруцци (01.12.1790—07.01.1857), дочь генерального консула в Венеции маркиза Пано Маруцци от его брака с княжной Зоей Гика. Родилась в Петербурге, крещена 3 декабря 1790 года в Сергиевском соборе при восприемстве брата Константина и вдовствующей генеральши Александры Юрьевны. За заслуги мужа в марте 1839 года была пожалована в кавалерственные дамы ордена св. Екатерины малого креста. Ей принадлежала в нескольких километрах от Венеции вилла Марчелло-Маруцци. В браке имела дочерей:
 Зоя Сергеевна (25.03.1828—1897), фрейлина, в первом браке замужем за московским губернатором генерал-лейтенантом князем А. В. Оболенским (1819—1884); во втором — за Валерианом Карловичем Мрачковским, с которым жила в Швейцарии с середины 60-х годов.
 Елена Сергеевна (05.09.1829—1901), крещена 13 октября 1829 года в церкви Инженерного замка при восприемстве деда П. Сумарокова и бабушки Елены Гика. Замужем с 1852 года за генерал-адъютантом Ф. Н. Эльстоном, которому 8 сентября 1856 года повелено унаследовать фамилию и титул тестя его, генерал-адъютанта, графа С. П. Сумарокова и впредь именоваться графом Сумароковым-Эльстон.
 Мария Сергеевна (25.10.1830—1902), фрейлина, замужем с 1849 года за сенатором обер-гофмейстером князем Н. М. Голицыным (1820—1885).

Примечания

Источники 
 
 Федорченко В. И. Свита российских императоров. Т. II. М., 2005
 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801—1906: Биобиблиографический справочник. СПб., 2007
 Энциклопедия военных и морских наук под редакцией Г. А. Леера. Т. VII, СПб., 1894

Сергей Павлович
Генералы от артиллерии (Российская империя)
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры золотого оружия «За храбрость» с бриллиантами
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Члены Александровского комитета о раненых
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Участники Бородинского сражения
Похороненные на Тихвинском кладбище, чьи могилы утрачены
Масоны России